Ludwig Sütterlin este numele următoarelor persoane: 
 Ludwig Sütterlin (1865 - 1917), german, grafician, promotor al afișelor realizate în modalitatea cunoscută ca Plakatstil 
 Ludwig Sütterlin (1863 - 1934), german, lingvist și germanist